Het ATP-toernooi van Milaan 2005 (met de officiële naam Milan Indoor) werd gespeeld van 28 januari tot en met 3 februari 2002. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen van de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Milaan
ATP-toernooi van Milaan